

Biografia
 Bartolomeo Calderari (o Calderara) – nobile italiano, appartenente al patriziato milanese;
 Giovanni Maria Calderari – pittore italiano, attivo nel Nord Italia.
 Ottone Calderari, architetto italiano

Architettura
 Villa Calderari – edificio storico di Boffalora sopra Ticino nella città metropolitana di Milano, Lombardia.

Geografia
 Cascine Calderari –  uno dei centri abitati che compongono il comune di Certosa di Pavia, in provincia di Pavia, Lombardia;
 Torre Calderari – frazione del comune di Tortona in provincia di Alessandria, Piemonte.

Altro
 Calderari,  o Calderali, Calderai – associazione segreta reazionaria, legittimista e filo-borbonica, costituita agli inizi del XIX secolo.
Calderari – famiglia nobile italiana

Pagine correlate
 Calderara
 Caldarera